Magnitud (astronomia), mesura de la brillantor d'un objecte, mesurada en una determinada longitud d'ona o banda passant, normalment a prop de les longituds d'ona visibles o infraroges
 Magnitud aparent, mesura de la lluminositat d'un astre vista per un observador a la Terra, això és, la quantitat de llum rebuda de l'objecte
 Magnitud absoluta, mesura de la brillantor intrínseca d'un astre, correspon a la magnitud aparent que tindria si estigués situat a una distància de 10 parsecs de la Terra
 Ordre de magnitud, classe d'escala o magnitud de qualsevol quantitat, on cada classe conté valors en una proporció fixa respecte a la classe anterior
 Magnitud física unitat necessària per expressar algun tipus de quantitat física fonamental
 Magnitud (geologia), mesura logarítmica de l'energia alliberada durant un terratrèmol
 Magnitud (matemàtiques), propietat que posseïxen tots els cossos, fenòmens i relacions entre ells, que permeti que puguin ser mesurats i aquesta mesura, representada en la quantitat, pot ser expressada mitjançant nombres sobre la base d'una comparació amb un altre cos o fenomen que es pren com patró